Pierrepont (Aisne), municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França, França)
 Pierrepont (Calvados), municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Pierrepont (Meurthe i Mosel·la), municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (regió del Gran Est, França)
 Pierrepont-sur-l'Arentèle, municipi al departament dels Vosges (Gran Est)
 Pierrepont-sur-Avre, municipi al departament del Somme (Alts de França)
 Estació d'Hargicourt-Pierrepont, estació ferroviària al municipi francès d'Hargicourt, a prop de Pierrepont-sur-Avre
 Comtat de Roucy#Casa de Pierrepont